Platani – rzeka w południowej Sycylii we Włoszech
 Platani – wieś na Cyprze, w dystrykcie Famagusta
 Acquaviva Platani – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia
 San Biagio Platani – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia